Чемпионат Азии по дзюдо 1999 года прошёл в Вэньчжоу (КНР) с 25 по 26 июня.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Азиатская федерация дзюдо

1999
дзюдо
дзюдо
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Китае
1999 год в дзюдо
Июнь 1999 года
Вэньчжоу